Kossow steht für:
 Kossow, Ortsteil der Gemeinde Wardow im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern

Kossow ist der Familienname folgender Personen:
 Artjom Wjatscheslawowitsch Kossow (* 1986), russischer Ruderer
 Jaroslaw Alexejewitsch Kossow (* 1993), russischer Eishockeyspieler
 Wiktor Alexandrowitsch Kossow (1840–1917), russischer Architekt

Siehe auch:
 Kossów, Ortschaft der Landgemeinde Radków im Powiat Włoszczowski der Woiwodschaft Heiligkreuz in Polen
 Kosow
 Kosov (Begriffsklärung)
 Kossoff